Chód na 20 kilometrów kobiet – jedna z konkurencji rozegranych podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata w Daegu.

Obrończynią tytułu mistrzowskiego z 2009 roku była Rosjanka Olga Kaniskina.

Terminarz

Rekordy 
Tabela prezentuje rekord świata, rekordy poszczególnych kontynentów, mistrzostw świata, a także najlepszy rezultat na świecie w sezonie 2011 przed rozpoczęciem mistrzostw.

Rezultaty

Przypisy

Bibliografia 
 
https://www.pzla.pl/aktualnosci/7580-dyskwalifikacja-5-rosyjskich-arcymistrzow-chodu

Chód na 20 km kobiet